

Toponymes 

 Doué, localité du Cameroun, dans la Région de l'Extrême-Nord. 
 Doué, village de Côte d'Ivoire
 Doué-en-Anjou, commune française de Maine-et-Loire
 Doué-la-Fontaine, ancienne commune française située dans le département de Maine-et-Loire

Patronymes 

 Désiré Doué (2005- ), footballeur français
 Mathias Doué (1946- ), général ivoirien, ancien chef d'état-major des armées
 Noumandiez Désiré Doué (1970- ), arbitre ivoirien de football

Autre 
 Bataille de Doué (1793), une bataille des guerres de Vendée

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France